

Fumetti 
 Superior – fumetto di Mark Millar e Leinil Francis Yu
 Superior – manga di Ichtys

Geografia 
 Lago Superiore (Lake Superior) – uno dei Grandi Laghi dell'America settentrionale
 Stati Uniti d'America
 Superior – città della Contea di Pinal, Arizona
 Superior – città della Contea di Boulder, Colorado
 Superior – città della Contea di Dickinson, Iowa
 Superior – township della Contea di Chippewa, Michigan
 Superior – charter township della Contea di Washtenaw, Michigan
 Superior – città della Contea di Mineral, Montana
 Superior – città della Contea di Nuckolls, Nebraska
 Superior – capoluogo della Contea di Douglas, Wisconsin
 Superior – città della Contea di Sweetwater, Wyoming

Musica 
 Superior – gruppo musicale progressive metal tedesco
 Superior – album del 2008 del cantautore Tim Christensen
 Superior – singolo del 2004 del cantante reggae Gentleman